Es gibt verschiedene Einrichtungen, die mit dem Namen Friedensuniversität bezeichnet werden:
 die Universität für den Frieden der Vereinten Nationen (UPEACE) in Costa Rica
 das von Georges Pire 1959 gegründete Gandhi International Peace Center
 die Vision von Swami Sri Ananda Acharya zur Errichtung einer Friedensuniversität auf dem Tronfjell im norwegischen Österdalen
 die Berliner Friedensuniversität, ein sporadisch veranstalteter Workshop von Kurt Tepperwein

Siehe auch:
 European Peace University